

Astronomia 
3718 Dunbar – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
Dunbar – cittadina dell'East Lothian
 Stati Uniti d'America
Dunbar – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska
Dunbar – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
Dunbar – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale
Dunbar – città della Contea di Marinette, Wisconsin

Persone 
Alex Dunbar – rugbista a 15 scozzese
Aynsley Dunbar – batterista britannico
Bonnie Jeanne Dunbar – astronauta e scienziata statunitense
Paul Laurence Dunbar – poeta statunitense
Rockmond Dunbar – attore statunitense
William Dunbar – commerciante, naturalista, esploratore e astronomo scozzese naturalizzato statunitense
William Dunbar – poeta scozzese

Concetti 
Numero di Dunbar – limite cognitivo teorico: numero massimo di persone con cui un individuo è in grado di mantenere relazioni sociali stabili